Operazioni militari alleate della guerra del Vietnam – operazioni militari condotte nel 1964
 Operazioni militari alleate della guerra del Vietnam – operazioni militari condotte nel 1965
 Operazioni militari alleate della guerra del Vietnam – operazioni militari condotte nel 1966
 Operazioni militari alleate della guerra del Vietnam – operazioni militari condotte nel 1967